O combinado masculino nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 foi disputado no Whistler Creekside em 16 de fevereiro de 2010.

Medalhistas

Resultados 

Combinado masculino